Nisís Gáïdharos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Gáïdaros, ö, Thessalien, 
 Nisís Gáïdharos (ö i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Vrachonisída Gáïdaros (ö i Grekland, lat 36,44, long 27,40), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 

Robotskapade Greklandförgreningar